

Codici 
 dzl – codice ISO 639-3 della lingua dzalakha

Altro 
 DZL – targa automobilistica del distretto di Złotoryja (Polonia)